Сборная Сальвадора по пляжному футболу — национальная команда, которая представляет Сальвадор на международных состязаниях по пляжному футболу.

Достижения 
Квалификация чемпионата мира по пляжному футболу (КОНКАКАФ)
  Победитель: 2009, 2021
  Серебряный призёр: 2008, 2010, 2013
  Бронзовый призёр:2015, 2017, 2019

Выступление на Всемирных пляжных играх

Состав 
''Состав на Чемпионат Северной Америки 2019.

 

Тренер:  Руис Гонсалес Галло

Примечания 

Сальвадор
Пляжный футбол в Сальвадоре
Пляжный футбол